Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике — профессия рабочего, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления.

 К работе слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие среднее профессиональное образование или профессиональное обучение, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний к выполнению данной работы, обучение правилам техники безопасности, профессионально-техническую подготовку, проверку знаний по правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), аттестацию по правилам, нормам и инструкциям по промышленной безопасности в аттестационной комиссии. Аттестация слесаря по КИПиА проводится один раз в год. Повторный инструктаж проводится через 6 месяцев.
 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике административно подчиняется начальнику цеха, оперативно и технически — мастеру КИПиА цеха или лицу, его замещающему.

Дежурный слесарь по КИПиА оперативно подчиняется мастеру производственного участка (МПУ) , выполняет пусконаладочные работы строго в соответствии с инструкцией к подключаемому и обслуживаемому в дальнейшем оборудованию (контроллеры, щиты управления). В случае аварийного состояния в цехе дежурный слесарь по КИПиА действует в соответствии с распоряжением МПУ. Во время работы поддерживает связь с оперативным технологическим персоналом. О замеченных неисправностях обязан поставить в известность МПУ.

Обязанности 
 Своевременно и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные ЕТКС согласно присвоенной квалификации и с соблюдением правил и норм безопасного их проведения, обеспечивая безаварийную работу средств измерений.
 Выполнять работы по техническому обслуживанию средств измерений, по текущему ремонту схем сигнализации и блокировок.
 Выполнять приказы и распоряжения по предприятию, распоряжения и указания начальника цеха, мастера КИПиА (МПУ), касающиеся производственной деятельности.
 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую и производственную дисциплину.
 Экономно расходовать электроэнергию, запасные части, материалы и обеспечивать сохранность вверенных материальных ценностей.
 Содержать в чистоте и порядке рабочее место, закреплённое оборудование и территорию.
 Выполнять обязанности рабочего по общедействующему Положению о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда на предприятии.
 Постоянно находиться на рабочем месте в спецодежде и спецобуви, имея при себе необходимые средства защиты в исправном состоянии и уметь ими пользоваться
 Выполнять только ту работу, которая ему поручена с соблюдением требований правил и инструкций по безопасному их выполнению.
 Своевременно докладывать мастеру КИП и А о выполнении выданного задания или о причинах его невыполнения, обо всех возникающих неполадках и принятых мерах по их устранению.
 О результатах выполненных работ оформлять записи в оперативном журнале, паспортах на средства измерений, графике поверок и калибровок средств измерений, плане- графике-отчете работоспособности схем сигнализации и блокировок.
 Требовать от персонала установок и других лиц, эксплуатирующих средства КИП и А бережного отношения к приборам и средствам КИП и А.

Права 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике имеет право:
 На обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты безвозмездно, за счет работодателя,
 На обеспечение необходимым инструментом, для выполнения своих должностных обязанностей,
 Требовать от руководства содействия при выполнении своих должностных обязанностей,
 Оспорить действия/приказы своего непосредственного руководителя перед вышестоящим руководством, если считает их неправомерными или нарушающими ПОТ и ТБ,
 Отказаться от выполнения работ, если эти работы могут нанести вред жизни и здоровью,
 Требовать от руководства ознакомления с изменениями, дополнениями и новыми введениями согласно своей трудовой деятельности в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
 Вносить на рассмотрение руководства проекты и решения, направленные на улучшение условий труда и ТБ.

Ответственность 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике несет ответственность за:
 Качественное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.
 Соблюдение требований технологического регламента (технологических карт и другой нормативно — технической документации), правил и норм по технике безопасности при производстве работ.
 Выполнение приказов, распоряжений по предприятию, указаний и распоряжений начальника цеха (зам. начальника цеха), мастера КИПиА, МПУ.
 Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.
 Соблюдение правил и норм по технике безопасности, промсанитарии, пожарной безопасности, требований к охране окружающей среды.
 Своевременное выполнение графиков ППР и графиков поверки/калибровки

Образование 
Для работы по профессии «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» требуется среднее профессиональное образование либо профессиональное обучение.

Медицинские противопоказания 
Медицинские противопоказания к допуску к работам (пункт 9. Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытанием и измерением) указаны в Приложении N 2 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (ред. от 01.02.2022) "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62277)

Профессиональные праздники 
Своими профессиональными праздниками представители этой профессии(Слесарь по Кип и А) считают День Энергетика и Всемирный день метрологии. День Энергетика отмечается в России и некоторых других странах бывшего СССР ежегодно 22 декабря. Примечательно, что этот праздник приходится на самый короткий световой день в году — день зимнего солнцестояния.
Всемирный день метрологии празднуется ежегодно 20 мая — в день подписания Метрической Конвенции, которая стала основой создания межправительственной Международной организации мер и весов.

Примечания

Нормативная документация и литература 
 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 2. Часть 2. Разделы: «Механическая обработка металлов и других материалов», «Металлопокрытия и окраска», «Эмалирование», «Слесарные и слесарно-сборочные работы»
 
 ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Ссылки 
 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Сводный реестр лицензий
 КИПиА: расшифровка, обязанности специалистов отдела КИПиА

Рабочие профессии
Слесари
Измерительная техника